Frederik Münter er navnet på flere personer:

 Friederich Münter (1761-1830) – dansk biskop, arkæolog og kirkehistoriker (Fried(e)rich Christian Carl Hinrich Münter)
 Frederik Münter (amtsforvalter) (1835-1907) – dansk amtsforvalter og kammerherre
 Frederik Münter (officer) (1876-1946) – dansk officer og kammerjunker (Frederik Berend Münter)